Мостищенська сільська рада — Івано-Франківська область, Калуський район
 Мостищенська сільська рада — Київська область, Макарівський район